Wilhelmsbrück steht für:
 Wilhelmsbrück, ein deutscher Name von Podzamcze bei Wieruszów, Polen
 Forsthaus Wilhelmsbrück, Wohnplatz in Brandenburg
Siehe auch:
 Wilhelmsbrücke